Станисла́вова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Станиславова, Александра Ефимовна (1900—1985) — советская оперная певица, народная артистка Украинской ССР.
 Станиславова, Галина Евгеньевна (1920—2003) — советская и российская оперная певица, народная артистка РСФСР, дочь А. Е. Станиславовой.